AIM-9 Sidewinder, een Lucht-luchtraket
Dodge Sidewinder, een conceptauto van Chrysler
De hoornratelslang, in het Engels sidewinder genoemd
Sidewinder (achtbaaninversie), een achtbaanelement dat een inversie maakt